Safir steht für:
 Saphir, ein Schmuckstein
 Safir, eine im Iran entwickelte Trägerrakete
 Saab 91 Safir, ein einmotoriges Leichtflugzeug
 SAFIR Automobile, ein Schweizer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Safire
 Saphir
 Saphir (Begriffsklärung)
 Sapir (Begriffsklärung)
 Sapphire (Begriffsklärung)

Abkürzung